Organisation de lutte contre le racisme anti-blanc
Base aérienne de Rayak